Гужово — название нескольких населённых пунктов в России:

 Гужово — деревня в Каргопольском районе Архангельской области
 Гужово — деревня в Никольском районе Вологодской области.
 Гужово — деревня в Опочецком районе Псковской области.
 Гужово — деревня в Вяземском районе Смоленской области
 Гужово — село в Даниловском районе Ярославской области.